Grand Isle est un toponyme qui se rapporte à plusieurs lieux d'Amérique du Nord.



État du Vermont 
 Une île : Grand Isle
 Une ville : Grand Isle
 Un comté : Comté de Grand Isle

État du Maine 
 Une ville : Grand Isle

État de la Louisiane 
 Une ville : Grand Isle

Fiction 
 Grand Isle, un film américain de Mary Lambert (1991).
 Grand Isle, thriller américain réalisé par Stephen S. Campanelli (2019).

Voir aussi